Клаудия Бенедикта Рот (; ) — немецкий политик, с 2004 по 2013 год сопредседатель партии «Союз 90/Зелёные».

Биография 
Мать Клаудии была учительницей, а отец работал стоматологом. Родители Клаудии были католиками, однако со временем вышли из лона церкви ввиду ряда идеологических убеждений. После окончания гимназии Клаудия хотела получить образование и работать в театральной сфере. Для этого она отправляется в Мюнхен, но проучившись два семестра, бросает учёбу. После этого Клаудия непродолжительное время работает в театрах Меммингена, Дортмунда, Унна. В 1982—1984 годах Рот была менеджером рок-группы Ton Steine Scherben.

Политическая деятельность 
В 1971—1990 годах Клаудия Рот являлась членом «Молодых демократов». В 1985—1989 годах Рот работала пресс-секретарём парламентской группы зеленых. В 1987 году Клаудия Рот вступила в партию Зелёных. В 1989—1998 годах Клаудия Рот являлась депутатом Европейского парламента и в 1994—1998 годах возглавляла фракцию зеленых. Рот работала в Европарламенте в комитете по внутренним делам и гражданским свободам и в комитете по иностранным делам. Кроме того, она была вице-президентом парламентского комитета Турция-ЕС. В 1994 году парламент принял её предложение о признании равных прав для гомосексуалов. Другой задачей её работы была борьба за права курдского меньшинства в Турции.

В 1998 году Клаудия Рот впервые была избрана в бундестаг, где занимала должность председателя комитета по правам человека и гуманитарной помощи.

В 2001 году Клаудия Рот была избрана сопредседателем Партии зелёных и передала свой депутатский мандат Геральду Хефнеру. В 2002 году Рот вновь входит в состав бундестага, где работает в комитете по иностранным делам и подкомитете по Организации Объединённых Наций.

С марта 2003 по октябрь 2004 года Рот была уполномоченным представителем федерального правительства по правам человека и гуманитарной помощи при втором кабинете Герхарда Шрёдера.

23 мая 2003 года прошёл партийный референдум по вопросу о возможности совмещать должности сопредседателя партии и депутата бундестага. Большинство участников референдума высказалось за то, чтобы разрешить сопредседателю партии иметь депутатский мандат.
В октябре 2004 года Клаудия Рот с результатом 77,8 % голосов была переизбрана на посту сопредседателя партии Союз 90/Зелёные. Рот была переизбрана 2 декабря 2006 года с результатом 66 %, 15 ноября 2008 года с результатом 82,7 % и 20 ноября 2010 года с результатом 79,3 % голосов.
Клаудия Рот — абсолютный рекордсмен среди сопредседателей партии Союз 90/зелёные по времени руководства ею.

Клаудия Рот также известна своим личным участием в демонстрациях за терпимость к гомосексуалам — гей-параде в Варшаве и Christopher Street Day в Дрездене. Клаудия Рот являлась членом Попечительского совета чемпионата мира по футболу среди женщин 2011. Кроме того, она является членом .

9 сентября 2020 года взяла шефство над Марией Колесниковой, белорусской активисткой и политической заключённой.

Примечания

Ссылки 

 
 Gerwin TRIFFT Claudia Roth 2008
 Deutschlandfunk Kulturfragen. Debatten und Dokumente vom 4. November 2018: Politik-Kultur in der sich wandelnden Gesellschaft, Claudia Roth im Gespräch mit Barbara Schmidt-Mattern
 Claudia Roth (Bündnis 90/Die Grünen) — Jung & Naiv: Folge 444

Женщины-политики Германии
Члены Союза 90 — Партии зелёных
Депутаты Европарламента от Германии
Члены бундестага Германии от Баварии